Literatura: As You Like It, títol original de l'obra teatral de William Shakespeare Al vostre gust
 Cinema:
 As You Like It (pel·lícula de 1936), adaptació de l'obra de Shakespeare dirigida per Paul Czinner
 As You Like It (pel·lícula de 2006), adaptació de l'obra de Shakespeare dirigida per Kenneth Branagh